Příjmení Kudláček (Kudláčková) nosí tito lidé:

 Božena Kudláčková (1947–???) – česká a československá politička KSČ
 Čeněk Kudláček (1896–1967) – československý voják, legionář a generál
 František Kudláček (1894–1972) – český houslový virtuos
 Jan Kudláček (* 1928) – český grafik, ilustrátor a malíř
 Jiří Kudláček (* 1958) – český politik
 Josef Kudláček (podnikatel) (1830–1909) – český podnikatel, první český výrobce uzenářských strojů v Chocni
 Josef Kudláček (* 1951) – český mediální podnikatel a vydavatel
 Josef Kudláček (architekt) (1815-1903) – český architekt a stavitel
 Libor Kudláček (* 1957) – český politik OF a ODA
 Martin Kudláček (* 1974) – český kinantropolog

přechýleně
 Michaela Kudláčková (* 1968) – česká dětská herečka

Česká příjmení